Schemat technologiczny - dokument technologiczny określający przebieg procesu technologicznego za pomocą symboli graficznych i oznaczeń literowo-cyfrowych przedstawiający operacje lub środki technologiczne oraz ich powiązania.

Przypisy 

Rysunek techniczny